Le nom de Tournoi de Rotterdam peut faire référence à plusieurs compétitions sportives :
Le Tournoi AD de Rotterdam, ancien tournoi de pré-saison de football organisé par l’Algemeen Dagblad et le Feyenoord Rotterdam ;
Le Tournoi de tennis de Rotterdam, tournoi de tennis professionnel masculin du circuit ATP ;
Le Tournoi de Rotterdam (judo), tournoi de judo organisé par l'Union européenne de judo.

Événement sportif à Rotterdam